Livonia svedese – possedimento dell'Impero svedese 
 Governatorato della Livonia – governatorato dell'Impero russo
 Ducato di Livonia – ducato dell'Europa orientale